Di seguito una lista di asteroidi dal numero 317001 al 318000 con data di scoperta e scopritore.

317001-317100 

|-
|317001 - ||  ||  || NEAT
|-
|317002 - ||  ||  || NEAT
|-
|317003 - ||  ||  || NEAT
|-
|317004 - ||  ||  || NEAT
|-
|317005 - ||  ||  || NEAT
|-
|317006 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|317007 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317008 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317009 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317010 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317011 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317012 - ||  ||  || NEAT
|-
|317013 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317014 - ||  ||  || NEAT
|-
|317015 - ||  ||  || LONEOS
|-
|317016 - ||  ||  || NEAT
|-
|317017 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317018 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317019 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317020 - ||  ||  || LONEOS
|-
|317021 - ||  ||  || LONEOS
|-
|317022 - ||  ||  || NEAT
|-
|317023 - ||  ||  || LONEOS
|-
|317024 - ||  ||  || LONEOS
|-
|317025 - ||  ||  || LONEOS
|-
|317026 - ||  ||  || LONEOS
|-
|317027 - ||  ||  || LONEOS
|-
|317028 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|317029 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317030 - ||  ||  || LONEOS
|-
|317031 - ||  ||  || NEAT
|-
|317032 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317033 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317034 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317035 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317036 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317037 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317038 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317039 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317040 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317041 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317042 - ||  ||  || LONEOS
|-
|317043 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317044 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317045 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317046 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317047 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317048 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317049 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317050 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317051 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317052 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317053 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317054 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317055 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317056 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317057 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317058 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317059 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317060 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317061 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317062 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317063 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317064 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317065 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317066 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317067 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317068 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317069 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317070 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317071 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317072 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317073 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317074 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317075 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317076 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317077 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317078 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317079 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317080 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317081 - ||  ||  || LONEOS
|-
|317082 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317083 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317084 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317085 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317086 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317087 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317088 - ||  ||  || NEAT
|-
|317089 - ||  ||  || NEAT
|-
|317090 - ||  ||  || LONEOS
|-
|317091 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|317092 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317093 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317094 - ||  ||  || NEAT
|-
|317095 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317096 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317097 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317098 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317099 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317100 - ||  ||  || LINEAR
|}

317101-317200 

|-
|317101 - ||  ||  || LONEOS
|-
|317102 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317103 - ||  ||  || NEAT
|-
|317104 - ||  ||  || NEAT
|-
|317105 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317106 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317107 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317108 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317109 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317110 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317111 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317112 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317113 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317114 - ||  ||  || NEAT
|-
|317115 - ||  ||  || NEAT
|-
|317116 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317117 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317118 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|317119 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|317120 - ||  ||  || LONEOS
|-
|317121 - ||  ||  || NEAT
|-
|317122 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|317123 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|317124 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317125 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317126 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317127 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317128 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317129 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317130 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317131 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317132 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317133 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317134 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317135 - ||  ||  || NEAT
|-
|317136 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317137 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317138 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317139 - ||  ||  || NEAT
|-
|317140 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317141 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317142 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317143 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317144 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317145 - ||  ||  || NEAT
|-
|317146 - ||  ||  || NEAT
|-
|317147 - ||  ||  || NEAT
|-
|317148 - ||  ||  || NEAT
|-
|317149 - ||  ||  || NEAT
|-
|317150 - ||  ||  || NEAT
|-
|317151 - ||  ||  || NEAT
|-
|317152 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|317153 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317154 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317155 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317156 - ||  ||  || Kusnirak, P.
|-
|317157 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317158 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317159 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317160 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317161 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|317162 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|317163 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|317164 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317165 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317166 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317167 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317168 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317169 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317170 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317171 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317172 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317173 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317174 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317175 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317176 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317177 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317178 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317179 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317180 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317181 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317182 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317183 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317184 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317185 - ||  ||  || LONEOS
|-
|317186 - ||  ||  || LONEOS
|-
|317187 - ||  ||  || NEAT
|-
|317188 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317189 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317190 - ||  ||  || LONEOS
|-
|317191 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317192 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317193 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317194 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317195 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|317196 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317197 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317198 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317199 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317200 - ||  ||  || LINEAR
|}

317201-317300 

|-
|317201 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317202 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317203 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317204 - ||  ||  || Nyukasa
|-
|317205 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|317206 - ||  ||  || NEAT
|-
|317207 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317208 - ||  ||  || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|317209 - ||  ||  || NEAT
|-
|317210 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317211 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317212 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317213 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|317214 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317215 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317216 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317217 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317218 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317219 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317220 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317221 - ||  ||  || NEAT
|-
|317222 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317223 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317224 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317225 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317226 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317227 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317228 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317229 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317230 - ||  ||  || NEAT
|-
|317231 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317232 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317233 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317234 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317235 - ||  ||  || NEAT
|-
|317236 - ||  ||  || NEAT
|-
|317237 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317238 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317239 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317240 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317241 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317242 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317243 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317244 - ||  ||  || NEAT
|-
|317245 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|317246 - ||  ||  || LONEOS
|-
|317247 - ||  ||  || NEAT
|-
|317248 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317249 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317250 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317251 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317252 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317253 - ||  ||  || NEAT
|-
|317254 - ||  ||  || NEAT
|-
|317255 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317256 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317257 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317258 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317259 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317260 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317261 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317262 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317263 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317264 - ||  ||  || NEAT
|-
|317265 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317266 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317267 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317268 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317269 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317270 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317271 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317272 - ||  ||  || LONEOS
|-
|317273 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317274 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317275 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317276 - ||  ||  || NEAT
|-
|317277 - ||  ||  || NEAT
|-
|317278 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317279 - ||  ||  || NEAT
|-
|317280 - ||  ||  || NEAT
|-
|317281 - ||  ||  || NEAT
|-
|317282 - ||  ||  || NEAT
|-
|317283 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|317284 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317285 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317286 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317287 - ||  ||  || NEAT
|-
|317288 - ||  ||  || Ball, L.
|-
|317289 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317290 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317291 - ||  ||  || NEAT
|-
|317292 - ||  ||  || LONEOS
|-
|317293 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317294 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317295 - ||  ||  || NEAT
|-
|317296 - ||  ||  || LONEOS
|-
|317297 - ||  ||  || NEAT
|-
|317298 - ||  ||  || LONEOS
|-
|317299 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317300 - ||  ||  || LINEAR
|}

317301-317400 

|-
|317301 - ||  ||  || NEAT
|-
|317302 - ||  ||  || NEAT
|-
|317303 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317304 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317305 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317306 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317307 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317308 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317309 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317310 - ||  ||  || NEAT
|-
|317311 - ||  ||  || NEAT
|-
|317312 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317313 - ||  ||  || NEAT
|-
|317314 - ||  ||  || NEAT
|-
|317315 - ||  ||  || NEAT
|-
|317316 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317317 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317318 - ||  ||  || NEAT
|-
|317319 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317320 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317321 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|317322 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317323 - ||  ||  || NEAT
|-
|317324 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317325 - ||  ||  || NEAT
|-
|317326 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317327 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317328 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317329 - ||  ||  || LONEOS
|-
|317330 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317331 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317332 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317333 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317334 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317335 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317336 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317337 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317338 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317339 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317340 - ||  ||  || NEAT
|-
|317341 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317342 - ||  ||  || NEAT
|-
|317343 - ||  ||  || NEAT
|-
|317344 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317345 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317346 - ||  ||  || NEAT
|-
|317347 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317348 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317349 - ||  ||  || NEAT
|-
|317350 - ||  ||  || NEAT
|-
|317351 - ||  ||  || LONEOS
|-
|317352 - ||  ||  || NEAT
|-
|317353 - ||  ||  || NEAT
|-
|317354 - ||  ||  || Tenagra II
|-
|317355 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|317356 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317357 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317358 - ||  ||  || NEAT
|-
|317359 - ||  ||  || NEAT
|-
|317360 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317361 - ||  ||  || NEAT
|-
|317362 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317363 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317364 - ||  ||  || NEAT
|-
|317365 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317366 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317367 - ||  ||  || NEAT
|-
|317368 - ||  ||  || NEAT
|-
|317369 - ||  ||  || NEAT
|-
|317370 - ||  ||  || NEAT
|-
|317371 - ||  ||  || NEAT
|-
|317372 - ||  ||  || NEAT
|-
|317373 - ||  ||  || NEAT
|-
|317374 - ||  ||  || NEAT
|-
|317375 - ||  ||  || NEAT
|-
|317376 - ||  ||  || NEAT
|-
|317377 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|317378 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317379 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317380 - ||  ||  || NEAT
|-
|317381 - ||  ||  || NEAT
|-
|317382 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317383 - ||  ||  || NEAT
|-
|317384 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|317385 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|317386 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317387 - ||  ||  || Boattini, A.
|-
|317388 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|317389 - ||  ||  || NEAT
|-
|317390 - ||  ||  || NEAT
|-
|317391 - ||  ||  || NEAT
|-
|317392 - ||  ||  || NEAT
|-
|317393 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317394 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317395 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317396 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317397 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317398 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317399 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317400 - ||  ||  || Spacewatch
|}

317401-317500 

|-
|317401 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317402 - ||  ||  || LONEOS
|-
|317403 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317404 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317405 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317406 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317407 - ||  ||  || NEAT
|-
|317408 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|317409 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|317410 - ||  ||  || NEAT
|-
|317411 - ||  ||  || NEAT
|-
|317412 - ||  ||  || NEAT
|-
|317413 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|317414 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317415 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317416 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317417 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317418 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317419 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317420 - ||  ||  || ODAS
|-
|317421 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317422 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317423 - ||  ||  || NEAT
|-
|317424 - ||  ||  || NEAT
|-
|317425 - ||  ||  || NEAT
|-
|317426 - ||  ||  || NEAT
|-
|317427 - ||  ||  || NEAT
|-
|317428 - ||  ||  || NEAT
|-
|317429 - ||  ||  || NEAT
|-
|317430 - ||  ||  || NEAT
|-
|317431 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317432 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317433 - ||  ||  || NEAT
|-
|317434 - ||  ||  || NEAT
|-
|317435 - ||  ||  || Matson, R.
|-
|317436 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|317437 - ||  ||  || NEAT
|-
|317438 - ||  ||  || NEAT
|-
|317439 - ||  ||  || NEAT
|-
|317440 - ||  ||  || NEAT
|-
|317441 - ||  ||  || NEAT
|-
|317442 - ||  ||  || NEAT
|-
|317443 - ||  ||  || NEAT
|-
|317444 - ||  ||  || NEAT
|-
|317445 - ||  ||  || NEAT
|-
|317446 - ||  ||  || NEAT
|-
|317447 - ||  ||  || NEAT
|-
|317448 - ||  ||  || LONEOS
|-
|317449 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|317450 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317451 - ||  ||  || NEAT
|-
|317452 Wurukang ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|317453 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317454 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317455 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317456 - ||  ||  || Kusnirak, P.
|-
|317457 - ||  ||  || NEAT
|-
|317458 - ||  ||  || LONEOS
|-
|317459 - ||  ||  || LONEOS
|-
|317460 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317461 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317462 - ||  ||  || LONEOS
|-
|317463 - ||  ||  || NEAT
|-
|317464 - ||  ||  || NEAT
|-
|317465 - ||  ||  || NEAT
|-
|317466 - ||  ||  || NEAT
|-
|317467 - ||  ||  || NEAT
|-
|317468 - ||  ||  || NEAT
|-
|317469 - ||  ||  || NEAT
|-
|317470 - ||  ||  || NEAT
|-
|317471 - ||  ||  || NEAT
|-
|317472 - ||  ||  || NEAT
|-
|317473 - ||  ||  || NEAT
|-
|317474 - ||  ||  || NEAT
|-
|317475 - ||  ||  || NEAT
|-
|317476 - ||  ||  || NEAT
|-
|317477 - ||  ||  || NEAT
|-
|317478 - ||  ||  || LONEOS
|-
|317479 - ||  ||  || NEAT
|-
|317480 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|317481 - ||  ||  || NEAT
|-
|317482 - ||  ||  || NEAT
|-
|317483 - ||  ||  || NEAT
|-
|317484 - ||  ||  || NEAT
|-
|317485 - ||  ||  || NEAT
|-
|317486 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317487 - ||  ||  || LONEOS
|-
|317488 - ||  ||  || NEAT
|-
|317489 - ||  ||  || NEAT
|-
|317490 - ||  ||  || NEAT
|-
|317491 - ||  ||  || NEAT
|-
|317492 - ||  ||  || NEAT
|-
|317493 - ||  ||  || NEAT
|-
|317494 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317495 - ||  ||  || NEAT
|-
|317496 - ||  ||  || NEAT
|-
|317497 - ||  ||  || NEAT
|-
|317498 - ||  ||  || NEAT
|-
|317499 - ||  ||  || LONEOS
|-
|317500 - ||  ||  || LONEOS
|}

317501-317600 

|-
|317501 - ||  ||  || LONEOS
|-
|317502 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317503 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317504 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317505 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317506 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317507 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317508 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317509 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317510 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317511 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317512 - ||  ||  || NEAT
|-
|317513 - ||  ||  || NEAT
|-
|317514 - ||  ||  || LONEOS
|-
|317515 - ||  ||  || NEAT
|-
|317516 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317517 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317518 - ||  ||  || NEAT
|-
|317519 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317520 - ||  ||  || NEAT
|-
|317521 - ||  ||  || NEAT
|-
|317522 - ||  ||  || NEAT
|-
|317523 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317524 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317525 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317526 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317527 - ||  ||  || LONEOS
|-
|317528 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317529 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317530 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317531 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317532 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317533 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|317534 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|317535 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|317536 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|317537 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|317538 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|317539 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|317540 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|317541 - ||  ||  || NEAT
|-
|317542 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317543 - ||  ||  || NEAT
|-
|317544 - ||  ||  || NEAT
|-
|317545 - ||  ||  || NEAT
|-
|317546 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317547 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317548 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317549 - ||  ||  || NEAT
|-
|317550 - ||  ||  || NEAT
|-
|317551 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317552 - ||  ||  || NEAT
|-
|317553 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317554 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|317555 - ||  ||  || NEAT
|-
|317556 - ||  ||  || NEAT
|-
|317557 - ||  ||  || NEAT
|-
|317558 - ||  ||  || NEAT
|-
|317559 - ||  ||  || NEAT
|-
|317560 - ||  ||  || NEAT
|-
|317561 - ||  ||  || LONEOS
|-
|317562 - ||  ||  || NEAT
|-
|317563 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317564 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317565 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317566 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317567 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317568 - ||  ||  || NEAT
|-
|317569 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317570 - ||  ||  || LONEOS
|-
|317571 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317572 - ||  ||  || NEAT
|-
|317573 - ||  ||  || NEAT
|-
|317574 - ||  ||  || NEAT
|-
|317575 - ||  ||  || NEAT
|-
|317576 - ||  ||  || NEAT
|-
|317577 - ||  ||  || NEAT
|-
|317578 - ||  ||  || NEAT
|-
|317579 - ||  ||  || LONEOS
|-
|317580 - ||  ||  || LONEOS
|-
|317581 - ||  ||  || LONEOS
|-
|317582 - ||  ||  || LONEOS
|-
|317583 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|317584 - ||  ||  || NEAT
|-
|317585 - ||  ||  || NEAT
|-
|317586 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317587 - ||  ||  || NEAT
|-
|317588 - ||  ||  || NEAT
|-
|317589 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317590 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317591 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317592 - ||  ||  || Fountain Hills
|-
|317593 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317594 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317595 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|317596 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|317597 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317598 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317599 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317600 - ||  ||  || LINEAR
|}

317601-317700 

|-
|317601 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317602 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317603 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317604 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317605 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317606 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317607 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317608 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317609 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317610 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317611 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317612 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317613 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317614 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317615 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317616 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317617 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317618 - ||  ||  || NEAT
|-
|317619 - ||  ||  || NEAT
|-
|317620 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317621 - ||  ||  || NEAT
|-
|317622 - ||  ||  || NEAT
|-
|317623 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317624 - ||  ||  || NEAT
|-
|317625 - ||  ||  || NEAT
|-
|317626 - ||  ||  || NEAT
|-
|317627 - ||  ||  || NEAT
|-
|317628 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317629 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317630 - ||  ||  || LONEOS
|-
|317631 - ||  ||  || Michelsen, R., Masi, G.
|-
|317632 - ||  ||  || NEAT
|-
|317633 - ||  ||  || Michelsen, R., Masi, G.
|-
|317634 - ||  ||  || LONEOS
|-
|317635 - ||  ||  || NEAT
|-
|317636 - ||  ||  || CINEOS
|-
|317637 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317638 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317639 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317640 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317641 - ||  ||  || NEAT
|-
|317642 - ||  ||  || NEAT
|-
|317643 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317644 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317645 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317646 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317647 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317648 - ||  ||  || NEAT
|-
|317649 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317650 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317651 - ||  ||  || NEAT
|-
|317652 - ||  ||  || NEAT
|-
|317653 - ||  ||  || NEAT
|-
|317654 - ||  ||  || NEAT
|-
|317655 - ||  ||  || LONEOS
|-
|317656 - ||  ||  || NEAT
|-
|317657 - ||  ||  || LONEOS
|-
|317658 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317659 - ||  ||  || LONEOS
|-
|317660 - ||  ||  || LONEOS
|-
|317661 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317662 - ||  ||  || Deep Lens Survey
|-
|317663 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|317664 - ||  ||  || NEAT
|-
|317665 - ||  ||  || NEAT
|-
|317666 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317667 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317668 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317669 - ||  ||  || LONEOS
|-
|317670 - ||  ||  || CINEOS
|-
|317671 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317672 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317673 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317674 - ||  ||  || NEAT
|-
|317675 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317676 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317677 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317678 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317679 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|317680 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|317681 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317682 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317683 - ||  ||  || LONEOS
|-
|317684 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317685 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317686 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317687 - ||  ||  || NEAT
|-
|317688 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|317689 - ||  ||  || NEAT
|-
|317690 - ||  ||  || CINEOS
|-
|317691 - ||  ||  || CINEOS
|-
|317692 - ||  ||  || NEAT
|-
|317693 - ||  ||  || NEAT
|-
|317694 - ||  ||  || NEAT
|-
|317695 - ||  ||  || NEAT
|-
|317696 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317697 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317698 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317699 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317700 - ||  ||  || Pla D'Arguines
|}

317701-317800 

|-
|317701 - ||  ||  || CINEOS
|-
|317702 - ||  ||  || Polishook, D.
|-
|317703 - ||  ||  || NEAT
|-
|317704 - ||  ||  || NEAT
|-
|317705 - ||  ||  || CINEOS
|-
|317706 - ||  ||  || NEAT
|-
|317707 - ||  ||  || NEAT
|-
|317708 - ||  ||  || NEAT
|-
|317709 - ||  ||  || NEAT
|-
|317710 - ||  ||  || NEAT
|-
|317711 - ||  ||  || NEAT
|-
|317712 - ||  ||  || NEAT
|-
|317713 - ||  ||  || CINEOS
|-
|317714 - ||  ||  || NEAT
|-
|317715 Guydetienne ||  ||  || Saint-Sulpice
|-
|317716 - ||  ||  || NEAT
|-
|317717 - ||  ||  || CINEOS
|-
|317718 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317719 - ||  ||  || NEAT
|-
|317720 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317721 - ||  ||  || NEAT
|-
|317722 - ||  ||  || NEAT
|-
|317723 - ||  ||  || NEAT
|-
|317724 - ||  ||  || NEAT
|-
|317725 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317726 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317727 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|317728 - ||  ||  || NEAT
|-
|317729 - ||  ||  || NEAT
|-
|317730 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317731 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|317732 - ||  ||  || NEAT
|-
|317733 - ||  ||  || NEAT
|-
|317734 - ||  ||  || NEAT
|-
|317735 - ||  ||  || NEAT
|-
|317736 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317737 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317738 - ||  ||  || NEAT
|-
|317739 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317740 - ||  ||  || NEAT
|-
|317741 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317742 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317743 - ||  ||  || NEAT
|-
|317744 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317745 - ||  ||  || NEAT
|-
|317746 - ||  ||  || LONEOS
|-
|317747 - ||  ||  || NEAT
|-
|317748 - ||  ||  || NEAT
|-
|317749 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317750 - ||  ||  || LONEOS
|-
|317751 - ||  ||  || LONEOS
|-
|317752 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317753 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317754 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317755 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317756 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317757 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317758 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317759 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317760 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317761 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317762 - ||  ||  || LONEOS
|-
|317763 - ||  ||  || NEAT
|-
|317764 - ||  ||  || NEAT
|-
|317765 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317766 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317767 - ||  ||  || NEAT
|-
|317768 - ||  ||  || NEAT
|-
|317769 - ||  ||  || NEAT
|-
|317770 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317771 - ||  ||  || NEAT
|-
|317772 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317773 - ||  ||  || NEAT
|-
|317774 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317775 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317776 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317777 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317778 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317779 - ||  ||  || CINEOS
|-
|317780 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317781 - ||  ||  || LONEOS
|-
|317782 - ||  ||  || LONEOS
|-
|317783 - ||  ||  || LONEOS
|-
|317784 - ||  ||  || NEAT
|-
|317785 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317786 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317787 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317788 - ||  ||  || LONEOS
|-
|317789 - ||  ||  || LONEOS
|-
|317790 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317791 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317792 - ||  ||  || NEAT
|-
|317793 - ||  ||  || NEAT
|-
|317794 - ||  ||  || NEAT
|-
|317795 - ||  ||  || CINEOS
|-
|317796 - ||  ||  || CINEOS
|-
|317797 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317798 - ||  ||  || LONEOS
|-
|317799 - ||  ||  || NEAT
|-
|317800 - ||  ||  || LONEOS
|}

317801-317900 

|-
|317801 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317802 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317803 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317804 - ||  ||  || NEAT
|-
|317805 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317806 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|317807 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317808 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317809 Marot ||  ||  || Saint-Sulpice
|-
|317810 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317811 - ||  ||  || NEAT
|-
|317812 - ||  ||  || NEAT
|-
|317813 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317814 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317815 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317816 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317817 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317818 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317819 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317820 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317821 - ||  ||  || Pauwels, T.
|-
|317822 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317823 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317824 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317825 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317826 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317827 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317828 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317829 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317830 - ||  ||  || CINEOS
|-
|317831 - ||  ||  || CINEOS
|-
|317832 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317833 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317834 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317835 - ||  ||  || NEAT
|-
|317836 - ||  ||  || NEAT
|-
|317837 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|317838 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|317839 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|317840 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|317841 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|317842 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317843 - ||  ||  || Wiegert, P. A.
|-
|317844 - ||  ||  || Wiegert, P. A.
|-
|317845 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317846 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317847 - ||  ||  || NEAT
|-
|317848 - ||  ||  || LONEOS
|-
|317849 - ||  ||  || NEAT
|-
|317850 - ||  ||  || LONEOS
|-
|317851 - ||  ||  || LONEOS
|-
|317852 - ||  ||  || LONEOS
|-
|317853 - ||  ||  || NEAT
|-
|317854 - ||  ||  || NEAT
|-
|317855 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317856 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317857 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317858 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317859 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317860 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317861 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317862 - ||  ||  || NEAT
|-
|317863 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317864 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317865 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|317866 - ||  ||  || NEAT
|-
|317867 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317868 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317869 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317870 - ||  ||  || NEAT
|-
|317871 - ||  ||  || NEAT
|-
|317872 - ||  ||  || NEAT
|-
|317873 - ||  ||  || LONEOS
|-
|317874 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317875 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317876 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317877 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317878 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317879 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317880 - ||  ||  || NEAT
|-
|317881 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317882 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317883 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317884 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317885 - ||  ||  || NEAT
|-
|317886 - ||  ||  || LONEOS
|-
|317887 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317888 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317889 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317890 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317891 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317892 - ||  ||  || NEAT
|-
|317893 - ||  ||  || NEAT
|-
|317894 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317895 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317896 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317897 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317898 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317899 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317900 - ||  ||  || LINEAR
|}

317901-318000 

|-
|317901 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317902 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317903 - ||  ||  || LONEOS
|-
|317904 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317905 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317906 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317907 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317908 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317909 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317910 - ||  ||  || CSS
|-
|317911 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317912 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317913 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|317914 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317915 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317916 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317917 Jodelle ||  ||  || Saint-Sulpice
|-
|317918 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317919 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|317920 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|317921 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|317922 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|317923 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317924 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|317925 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|317926 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|317927 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|317928 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317929 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|317930 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|317931 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317932 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317933 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317934 - ||  ||  || NEAT
|-
|317935 - ||  ||  || NEAT
|-
|317936 - ||  ||  || NEAT
|-
|317937 - ||  ||  || NEAT
|-
|317938 - ||  ||  || NEAT
|-
|317939 - ||  ||  || LONEOS
|-
|317940 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317941 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317942 - ||  ||  || NEAT
|-
|317943 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317944 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317945 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317946 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317947 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317948 - ||  ||  || CSS
|-
|317949 - ||  ||  || LONEOS
|-
|317950 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317951 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317952 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317953 - ||  ||  || LONEOS
|-
|317954 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317955 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317956 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317957 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|317958 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317959 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317960 - ||  ||  || NEAT
|-
|317961 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317962 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317963 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317964 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317965 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317966 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317967 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317968 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317969 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317970 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317971 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317972 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317973 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317974 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|317975 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317976 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317977 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317978 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317979 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317980 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317981 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317982 - ||  ||  || NEAT
|-
|317983 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317984 - ||  ||  || NEAT
|-
|317985 - ||  ||  || NEAT
|-
|317986 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317987 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317988 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317989 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317990 - ||  ||  || McClusky, J. V.
|-
|317991 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317992 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317993 - ||  ||  || CSS
|-
|317994 - ||  ||  || CSS
|-
|317995 - ||  ||  || LINEAR
|-
|317996 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|317997 - ||  ||  || NEAT
|-
|317998 - ||  ||  || NEAT
|-
|317999 - ||  ||  || NEAT
|-
|318000 - ||  ||  || Spacewatch
|}

Collegamenti esterni 
 

0317001